Brian Caswell est un nom pouvant désigner:

 (né en 1956), joueur de football anglais
 (né en 1954), auteur de fiction pour jeune adulte australien

Voir aussi

Caswell, Brian